Magnus IV di Norvegia – re di Norvegia dal 1130 al 1135 e ancora dal 1137 al 1139
 Magnus IV di Svezia – monarca del Regno di Svezia dal 1319 al 1364, re di Norvegia con il titolo di Magnus VII dal 1319 al 1343 e re di Skåne dal 1332 al 1360